Stair bezeichnet:

 Stair (Cumbria), eine englische Ortschaft
 Stair (East Ayrshire), eine schottische Ortschaft

Sonstiges:
 Stair Hill, Hügel im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Earl of Stair
 Stair Bridge
 Stair Hole
 Stair House